Savanna (engl. für „Savanne“) bezeichnet:

eine Kleinstadt in Illinois, siehe Savanna (Illinois)
Mazda Savanna, ein Automobil
einen südafrikanischen Cider, siehe Savanna (Getränk)

ferner ist Savanna ein Vorname:
Savanna Samson, eine Pornodarstellerin

Siehe auch:
Savannah